Gari steht für:

 Gari, eine Beilage in der japanischen Küche
 Gari (Afrikanische Küche), afrikanisches Gericht aus Maniok
 Gari (Fluss), Zufluss des Garigliano in Italien
 Gari (Gattung), eine Gattung der Sandmuscheln
 Gari (Schwert), ein indonesisches Schwert

Gari ist der Name folgender Orte:
 Gari (Kruševac), Gemeinde in Serbien
 Gari (Afghanistan), antiker Ort in Afghanistan
 Gari (Nordmazedonien), Dorf in der Opština Debar

in Russland:
 Gari (Iwanowo, Iljinski), im Iljinski rajon
 Gari (Iwanowo, Palechski), im Palechski rajon
 Gari (Iwanowo, Putscheschski), im Putscheschski rajon
 Gari (Iwanowo, Rodnikowski), im Rodnikowski rajon
 Gari (Iwanowo, Schuiski), im Schuiski rajon
 Gari (Iwanowo, Teikowski), im Teikowski rajon
 Gari (Jaroslawl)
 Gari (Kirow), im Stadtkreis Kirow
 Gari (Kirow, Lebjaschski), im Lebjaschski rajon
 Gari (Kirow, Malmyschski), im Malmyschski rajon
 Gari (Kirow, Sunski), im Sunski rajon
 Gari (Mari El)
 Gari (Nischni Nowgorod, Ardatowski), im Ardatowski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Bogorodski), im Bogorodski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Kowerninski), im Kowerninski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Kstowo), im Stadtkreis Kstowo
 Gari (Nischni Nowgorod, Lukojanowski), im Lukojanowski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Perewosski), im Perewosski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Pilninski), im Pilninski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Sokolski), im Sokolski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Tschkalowski), im Tschkalowski rajon
 Gari (Nischni Nowgorod, Wadski), im Wadski rajon
 Gari (Perm, Bolschesosnowski), im Bolschesosnowski rajon
 Gari (Perm, Dobrjanka), im Stadtkreis Dobrjanka
 Gari (Perm, Iljinski), im Iljinski rajon
 Gari (Perm, Kischertski), im Kischertski rajon
 Gari (Perm, Kungurski), im Kungurski rajon
 Gari (Perm, Permski), im Permski rajon
 Gari (Perm, Tschastinski, Babkinskoje), im Tschastinski rajon, Landgemeinde Babkinskoje
 Gari (Perm, Tschastinski, Tschastinskoje), im Tschastinski rajon, Landgemeinde Tschastinskoje
 Gari (Perm, Tscherdynski), im Tscherdynski rajon
 Gari (Perm, Tschernuschinski), im Tschernuschinski rajon
 Gari (Smolensk)
 Gari (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs, Verwaltungszentrum des Stadtkreises Garinski
 Gari (Tatarstan)
 Gari (Twer, Penowski), im Penowski rajon
 Gari (Twer, Torschokski), im Torschokski rajon
 Gari (Udmurtien)
 Gari (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Gari (Wologda, Scheksninski), im Scheksninski rajon

Gari ist der Familienname folgender Personen:
 Roba Gari (* 1982), äthiopischer Hindernisläufer

Siehe auch:
 Gary